Landstingsvalen i Sverige 2018 hölls i samband med valen till kommunfullmäktige och valet till Sveriges riksdag den 9 september 2018.

Valresultat
Nedanstående resultat ger en total sammanställning av alla landstingsval i hela riket. För resultatet i varje landsting för sig, se respektive landstingsartikel och lista över kommun- och regionstyren i Sverige 2018–2022.

Se även
 Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 2018–2022
 Riksdagsvalet i Sverige 2018
 Svenska småpartier och deras resultat i riksdagsval
 Kommunalvalen i Sverige 2018

2018
Val 2018
Politik i Sverige 2018